Fabiola Martha Muñoz Dodero (Lima, 27 de noviembre de 1971) es una abogada peruana. Fue Ministra del Ambiente y Ministra de Agricultura y Riego del Perú durante el Gobierno de Martín Vizcarra.

Biografía 
Hija de José Muñoz Arriz y Martha Dodero Cayetano. Por la parte de su familia paterna, desciende del prócer de la independencia José de Arriz y es prima segunda del historiador Alfonso W. Quiroz. Realizó sus estudios escolares en el Colegio María Reina Marianistas de la ciudad de Lima.

Estudió la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obteniendo el grado de bachiller en 1997 y el título de abogada en 2015. Realizó una maestría en Política Social con mención en Género, Población y Desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha seguidos estudios de Educación Intercultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En 2001 fue asesora de la Secretaría General del Ministerio de Agricultura y luego asesora del Despacho Ministerial bajo la gestión del ministro Álvaro Quijandría Salmón.

A inicios de 2004, fue consultora de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal de Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Perú). También fue consultora de Internacional Resources Group – IRG.

En julio de 2004 regresó a trabajar en el Ministerio de Agricultura como asesora del Despacho Ministerial, nuevamente con el ministro Quijandría. En setiembre de 2004 fue nombrada como Secretaria General del Ministerio, cargo en el que estuvo hasta marzo de 2005.

De 2007 a 2010 fue gerenta de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la minera Anglo American Quellaveco.

De 2009 a 2013 fue directora adjunta del Programa de Cooperación del Servicio Forestal de los EE. UU. en el Perú – Peru Forest Sector initiative (PFSI).

Desde 2014 hasta 2016 fue directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Ministra del Ambiente 
En abril de 2018 fue designada como Ministra del Ambiente, integrando el primer gabinete del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Permaneció en el ministerio hasta marzo de 2019.

El 3 de octubre de 2019, tras la disolución del Congreso y el nombramiento de un nuevo Jefe del gabinete ministerial, Muñoz fue designada nuevamente como Ministra del Ambiente.

Ministra de Agricultura 
En marzo de 2019 fue nombrada como Ministra de Agricultura y Riego por el presidente Martín Vizcarra.

Durante su gestión, promovió la ampliación y modificación de la Ley de Promoción Agraria, la cual exonera del pago de impuestos a la renta en el sector agrícola y busca establecer beneficios en la contratación, remuneración, vacaciones e indemnización para los trabajadores del campo. Muñoz asistió al debate en el Congreso de la República y el proyecto de ampliación por diez años fue aprobado con 57 a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, exonerándose de la segunda votación.

En su gestión en el Ministerio de Agricultura también fomentó la creación de la Ventanilla Única de Servicios Agrarios.

Renunció al cargo el 30 de septiembre de 2019, tras la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Genealogía

Véase también 
 Gobierno de Martín Vizcarra.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lima
Ministros del Ambiente de Perú
Abogadas de Perú